У фауні Єгипту відомо 60 видів богомолів, що належать до 21 роду та 4 родин. Фауна перевищує кількість видів богомолів Європи. Найбільша кількість видів належить до родини Eremiaphilidae: 31 вид з 2 родів. Далі йдуть родини Mantidae (13 родів з 18 видами), емпузові (4 роди з 7 видами) та Tarachodidae (2 роди з 3 видами.

Список видів

Amelidae 
 Ameles aegyptiaca Werner, 1913
 Ameles kervilley Bolivar,1911

Empusidae 

 Blepharopsis mendica Fabricius, 1775
 Empusa fasciata Brulle, 1832
 Empusa guttula (Thunberg, 1815)
 Empusa hedenborgii Stal, 1871
 Hypsicorypha gracilis Burmeister, 1838

Eremiaphilidae 

 Eremiaphila andresi Werner, 1910
 Eremiaphila dentata Saussure, 1871
 Eremiaphila cerisy Burmeister, 1838
 Eremiaphila gigas
 Eremiaphila lefebrei Chopard, 1934
 Eremiaphila nilotica  Saussure, 1871
 Eremiaphila rohlfsi Werner, 1905
 Eremiaphila rotundipennis Kirby, 1904
 Eremiaphila rufipennis Uvarov, 1925
 Eremiaphila savignyi Lefèbvre, 1835
 Eremiaphila zetterstedti Lefèbvre, 1835
 Eremiaphila typhon Lefèbvre, 1835
 Heteronutarsus aegyptiacus Lefèbvre, 1835
 Iris coeca UVAROV, 1931
 Iris oratoria Linnaeus, 1758
 Tarachodes gilvus CHARPENTIER, 1841

Gonypetidae 
 Elaea gestroi Capra, 1929
 Elaea marchali Reich & Fairmaire, 1847
 Elaea solimani

Mantidae 

 Ischnomantis perfida (GUERIN-MENEVILLE & LEFEBVRE, 1849)
 Mantis religiosa Linnaeus, 1758
 Sinaiella nebulosa Saussure, 1870
 Sinaiella sabulosa Uvarov
 Sphodromantis trimacula  (SAUSSURE, 1870)
 Sphodromantis viridis Forskal, 1775

Miomantidae 
 Miomantis paykullii Stal, 1871
 Miomantis ehrenbergi Stal, 1871

Rivetinidae 
 Eremoplana infelix Uvarov, 1924 
 Rivetina baetica tenuidentata La Greca & Lombardo, 1982

Toxoderidae 
 Heterochaeta pantherina Saussure, 1872 
 Oxyothespis nilotica Giglio-Tos, 1916 
 Severinia ulrichi Ehrmann, 1996

Примітки

Джерела 
 
 Okely, Mohammed & Nasser, Mohamed & Enan, R & Gadallah, Sohair & Al-Ashaal, Sara. (2020). Mantodea oasis of Palaearctic region: biogeographical analysis of Mantodea in Egypt. Egyptian Journal of Biological Pest Control. 30. 10.1186/s41938-020-00336-8. 
 Hoffmann, Friedhelm. "Die drei wirbellosen Tiere in Szene 10 des Mundöffnungsrituals." (1998): 87-105. 
 

Фауна Єгипту
Комахи Африки
Єгипет